Rinko est un prénom japonais. 
 , née , est une actrice japonaise.
 Rinko Kawauchi est une photographe japonaise.
 Rinko est un quartier de Chuo, Tokyo (Japon).

Prénom japonais
Prénom féminin